Greezed Lightnin' (Six Flags Astroworld), een voormalige achtbaan in het voormalige pretpark Six Flags Astroworld
Greezed Lightnin' (Kentucky Kingdom), een voormalige achtbaan in Kentucky Kingdom